João Fernandes Lavrador, explorateur portugais du .
 João Evangelista Pimentel Lavrador (1956-), prêtre portugais.

Patronyme portugais